Blénod ist der Name folgender Gemeinden im französischen Département Meurthe-et-Moselle:

Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Blénod-lès-Toul